CNIR est un sigle qui peut signifier:

 Centre national d'information routière, est un organisme interministériel français. Sa communication est personnifiée par Bison Futé.
 Conseil national inter régional, instance de l'ancien parti français des Verts

Sigle de 4 caractères